Chirurgia parva („Kleine Chirurgie“) bezeichnet wundärztliche bzw. chirurgische Werke von

 Guy de Chauliac (um 1298–1368)
 Lanfrank von Mailand (um 1245–vermutlich vor 1306)
 Bruno von Longoburgo (um 1200–etwa 1286)
 Johann Agricola (Alchemist) (1590–1668)

Siehe auch
 Chirurgia magna